Longquan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Longquan (龙泉市), die Stadt Longquan in der chinesischen Provinz Zhejiang;
 Longquan (Baiquan), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Baiquan in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Longquan (Bayan), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Bayan in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Longquan (Danzhai), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Danzhai in der chinesischen Provinz Guizhou;
 Longquan (Dongzhi), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Dongzhi in der chinesischen Provinz Anhui;
 Longquan (Fenggang), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Fenggang in der chinesischen Provinz Guizhou;
 Longquan (Huguan), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Huguan in der chinesischen Provinz Shanxi;
 Longquan (Jialing), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Stadtbezirk Jialing in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Longquan (Jimo), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) der Stadt Jimo in der chinesischen Provinz Shandong;
 Longquan (Jingyu), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Jingyu in der chinesischen Provinz Jilin;
 Longquan (Langzhong), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) der Stadt Langzhong in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Longquan (Long’an), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Stadtbezirk Long’an in der chinesischen Provinz Henan;
 Longquan (Longhua), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Stadtbezirk Longhua in der chinesischen Provinz Hainan;
 Longquan (Mentougou), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Pekinger Stadtbezirk Mentougou in China;
 Longquan (Muping), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Stadtbezirk Muping in der chinesischen Provinz Shandong;
 Longquan (Shenchi), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Shenchi in der chinesischen Provinz Shanxi;
 Longquan (Xi), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Xi in der chinesischen Provinz Shanxi;
 Longquan (Xintian), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Xintian in der chinesischen Provinz Hunan;
 Longquan (Yanggao), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Yanggao in der chinesischen Provinz Shanxi;
 Longquan (Yiling), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Stadtbezirk Yiling in der chinesischen Provinz Hubei;
 Longquan (Yimen), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Kreis Yimen in der chinesischen Provinz Yunnan;
 Longquan (Zichuan), die Großgemeinde Longquan (龙泉镇) im Stadtbezirk Zichuan in der chinesischen Provinz Shandong;
 Longquan (Dongxiang), die Gemeinde Longquan (龙泉乡) im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu;
 Longquan (Huili), die Gemeinde Longquan (龙泉乡) im Kreis Huili in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Longquan (Jingyang), die Gemeinde Longquan (龙泉乡) im Kreis Jingyang in der chinesischen Provinz Shaanxi;
 Longquan (Yanting), die Gemeinde Longquan (龙泉乡) im Kreis Yanting in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Longquan (Ye), die Gemeinde Longquan (龙泉乡) im Kreis Ye in der chinesischen Provinz Henan;
 Longquan (Yuzhong), die Gemeinde Longquan (龙泉乡) im Kreis Yuzhong in der chinesischen Provinz Gansu;
 Longquan (Zuoquan), die Gemeinde Longquan (龙泉乡) im Kreis Zuoquan in der chinesischen Provinz Shanxi;
 Longquan (Dejiang), die Nationalitätengemeinde Longquan der Tujia (龙泉土家族乡) im Kreis Dejiang in der chinesischen Provinz Guizhou;
 Longquan (Xuanhan), die Nationalitätengemeinde Longquan der Tujia (龙泉土家族乡) im Kreis Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Longquan (Dongbao), das Straßenviertel Longquan (龙泉街道) im Stadtbezirk Dongbao in der chinesischen Provinz Hubei;
 Longquan (Dongchang), das Straßenviertel Longquan (龙泉街道) im Stadtbezirk Dongchang in der chinesischen Provinz Jilin;
 Longquan (Longcheng), das Straßenviertel Longquan (龙泉街道) im Stadtbezirk Longcheng in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Longquan (Longquanyi), das Straßenviertel Longquan (龙泉街道) im Stadtbezirk Longquanyi in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Longquan (Lusong), das Straßenviertel Longquan (龙泉街道) im Stadtbezirk Lusong in der chinesischen Provinz Hunan;
 Longquan (Panlong), das Straßenviertel Longquan (龙泉街道) im Stadtbezirk Panlong in der chinesischen Provinz Yunnan;
 Longquan (Tengzhou), das Straßenviertel Longquan (龙泉街道) der Stadt Tengzhou in der chinesischen Provinz Shandong;
 Longquan (Tianjia’an), das Straßenviertel Longquan (龙泉街道) im Stadtbezirk Tianjia’an in der chinesischen Provinz Anhui;
 Longquan (Wuxing), das Straßenviertel Longquan (龙泉街道) im Stadtbezirk Wuxing in der chinesischen Provinz Zhejiang;
 Longquan (Yimen), das Straßenviertel Longquan (龙泉街道) im Kreis Yimen in der chinesischen Provinz Yunnan;
 Longquan (Zhaoyang), das Straßenviertel Longquan (龙泉街道) im Stadtbezirk Zhaoyang in der chinesischen Provinz Yunnan;
 Longquan (Lufu), die Einwohnergemeinschaft Longquan (龙泉社区) im Straßenviertel Lufu des Autonomen Kreises Shilin der Yi in der chinesischen Provinz Yunnan;
 Longquan (Yangzi), das Dorf Longquan (龙泉村) der Großgemeinde Yangzi in der chinesischen Provinz Hubei.